Piccaninny Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Piccaninny Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Piccaninny Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia